John Nesbitt (1910-1960) est un acteur canadien.
 John Nesbitt (1925-1988) est un agrologue canadien.

voir aussi